Jasina bara (Jašina bara, Jasi bara, mađ. Jaszi bara) je bila vodeno tijelo na području današnje Subotice. Ovo je bila bara odnosno močvarni teren. Nalazio se između Frankopanske ulice i Karađorđevog puta.

U srednjem vijeku nalazila se zapadno od Subotice. Širenja Subotice prema sjeveru i jugu 1687. – 1743. zaobišla su ju. Također su ju zaobišla širenja Subotice 1743- - 1799., kad se Subotica proširla sjevernije duž halaškog puta, južnije duž petrovaradinskog i senćanskog puta i zapadno duž bajskog i somborskog puta. Zapadne novogradnje napravljene su oko Jasine bare.

U povijesti su podzemne vode koje su napajale tu baru nanosile velike štete. Stvarale su veliku potopljeno površinu na zapadu sve do Velikog rita. Jasina je bara isušena do kraja 1880. godine. Uskoro su podignute nastambe. 

Vidi: Agina bara, Ciganska bara, Rogina bara, Mlaka, Petreševa česma

Literatura:
Ante Sekulić: Rasprave o jeziku bačkih Hrvata, Matica Hrvatska, str. 235, 241, 255-256

Subotica
Hidrologija